Тье́поло () — итальянская фамилия, была распространена в Венецианской республике. Известные носители:
 Тьеполо, Баджамонте (XIII век — 1328) — венецианский заговорщик, внук Лоренцо Тьеполо.
 
 Тьеполо, Лоренцо (? — 1275) — 46-й венецианский дож (1268—1275), сын Якопо Тьеполо.
  (1736—1776) — итальянский художник, сын Джованни Баттиста Тьеполо.
 Тьеполо, Никколо (? — 1551) — венецианский поэт и государственный деятель.
 Тьеполо, Франческо (1509—1580) — венецианский автор «Рассуждения о делах Московии» (1560).
 Тьеполо, Якопо (кон. XII века — 1249) — 43-й венецианский дож (1229—1249).